Kincheloe ist der Familienname folgender Personen:

David Hayes Kincheloe (1877–1950),  US-amerikanischer Politiker
Joe L. Kincheloe (1950–2008), US-amerikanischer Pädagoge und Hochschullehrer